Los Technobots son un subgrupo de cinco Autobots que se transforman en vehículos futuristas en el universo ficticio de los Transformers. Ellos al combinarse forman a un gigantesco robot llamado Computron y sus contrapartes y enemigos mortales son los Terrorcons.

Historia 
Los Technobots aparecen por primera vez en la tercera temporada en el episodio "Un nuevo cerebro de Grimlock". Después de morder unos cables de un ordenador situado en el interior central de Cybertron, Grimlock se convierte en autobot super-inteligente, y crea a los Technobots para combatir los Terrorcons. Los Terrorocons se combinan en Abominus y para contraarrestar esto, Grimlock transfirió su intelecto para que los Technobots tengan su modo Gestalt llamado Computron ya que este es la combinación formada por los Technobots. Esto deja a Grimlock en el mismo estado mental de antes. Computron derrota a Abominus rápidamente.

Los Technobots aparecen en numerosas ocasiones, incluso cuando se les asigna a destruir una base de Los Quintessons en Titán con la ayuda de Marissa Fairborne. Mientras que los Quintessons controlan los cerebros de los Terrorcons ya que tienen que unirlos en Abominus para derrotar a los Technobots.

Los Technobots también aparecen en la cuarta temporada episodio "El Renacimiento Parte 1". Están en la Tierra cuando los Decepticons atacan Ciudad Autobot.

Los Technobots aparecer varias veces en la serie de "Transformers Headmasters", en el tercer episodio.

En el episodio 27 de "Transformers Headmasters", "Los Guerreros milagrosos Targetmasters parte 1", Computron, Defensor y Raiden se unen para destruir los base abandonada de los Decepticons en la Tierra.

Los Technobots 
 Scattorshot  Es el líder del equipo, se transforma en una Estación espacial de batalla.  Él forma el torso, las entrepiernas, el pecho y la cabeza de Computron.  Su Voz es de Stephen Keener.
 Lightspeed  Se transforma en un Automóvil.  Él forma la pierna izquierda de Computron.  Su Voz es de Danny Mann.
 Strafe Strafe se transforma en un Jet combatiente del espacio y un cañón móvil láser.  forma el brazo derecho de Computron.  Su Voz es de Steve Bulen.
 Nosecone  Él se transforma en un Taladro.  Él forma la pierna derecha del Computron.  Su voz es de David Workman.
 Afterburner  Él se transforma en una motocicleta.  forma el brazo izquierdo de Computron.  Su voz es de Jim Cummings.

Los cinco Technobots se combinan en Computron.

Computron 
Mientras que el equipo Technobot utiliza la misma tecnología que combina anteriormente utilizado por los Constructicons, Aerialbots, Stunticons, Combaticons, Predacons y Protectobots. Computron es uno de los pocos Gestalts con sólo una combinación consistente. Esto se debe a varios de los más pequeños Technobots ser de diferentes tamaños cuando se forma una pierna o un brazo. Lightspeed y Nosecone son siempre las piernas izquierda y / oa la derecha, y Afterburner y Strafe son siempre los brazos derecho e izquierdo. Como Computron, la dinámica del equipo del grupo les permite crear un Gestalt super-inteligente que la mente y los procesos de pensamiento se han comparado con "500 supercomputadoras". Sin embargo, debido a las diferencias en diversos puntos de vista y el procedimiento de los cinco Technobots, Computron a menudo puede tomar mucho tiempo para llegar a una conclusión y eso le da una debilidad ante sus oponentes, a veces demasiado tarde para ponerla en uso.

Referencias

Véase también 
 Transformer's Online Encyclopedia:Technobots
 Unicron.com: Computron
 Champions Role Playing Game character of Computron

Personajes de Transformers